Lekcja utrwalająca (doskonaląca) – typ lekcji służący utrwaleniu wiadomości, umiejętności i nawyków oraz sprawności motorycznej (w lekcji WF).

Zobacz też 
 Lekcja podająca
 Lekcja kontrolna

Lekcje szkolne